Il doppio del Paris Open 1980 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Jean-Louis Haillet e Gilles Moretton erano i detentori del titolo, ma solo Moretton ha partecipato in coppia con Dominique Bedel.

Bedel e Moretton hanno perso nei quarti di finale contro Paolo Bertolucci e Adriano Panatta.

Bertolucci e Panatta hanno battuto in finale 6–4, 6–4 Brian Gottfried e Raymond Moore.

Teste di serie
 Paolo Bertolucci /  Adriano Panatta (campioni)
 Brian Gottfried /  Raymond Moore (finale)
 Tom Cain /  Eddie Edwards (semifinale)
 Éric Deblicker /  Christophe Roger-Vasselin (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Paris Open 1980